

Главный тренер:  Курт Фрэйзер

Полевые игроки

Вратари

Сборная Германии по хоккею — одна из команд-участниц чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 3 место в группе C. По итогам чемпионата заняла 10 место.

Состав 

Главный тренер: Крупп Уве

Сборная Дании по хоккею — одна из команд-участниц чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 3 место в группе D. По итогам чемпионата заняла 12 место.

Состав 

Главный тренер: Майк Сирант

Сборная Италии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 4-е место в группе D и выбыла из дальнейшей борьбы. В стыковых матчах за право остаться в элите проиграла 2 матча сборной Франции и, заняв 16-е место, покинула высший дивизион.

Состав 

Главный тренер: Гуле Мишель

Сборная Канады по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 1 место в группе B. В финале проиграла сборной России и завоевала серебряные медали.

Выступление

Состав 

Главный тренер: Кен Хичкок

Сборная Латвии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 3 место в группе B. По итогам чемпионата заняла 11 место.

Выступление

Состав 

Главный тренер: Олег Знарок

Сборная Норвегии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 2 место в группе С. По итогам чемпионата заняла 8 место.

Состав 

Главный тренер: Йохансен Рой

Сборная России по хоккею — победитель Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 1 место в группе D, поочередно обыграв команды Италии, Чехии (в овертайме) и Дании. В квалификационном турнире подопечные Вячеслава Быкова сыграли в группе E со сборными Белоруссии, Швеции и Швейцарии, обыграв их. Это лишь 7-й случай в истории мировых первенств, когда будущий чемпион выиграл все свои поединки, сыграв при этом минимум 9 встреч. И лишь во второй раз такой результат был показан на чемпионате мира, победитель которого определялся в плей-офф (в 5 предыдущих случаях были групповые турниры - от одного до трех). Причем до россиян это удалось только Канаде - на прошлогоднем мировом первенстве в Москве. Правда, Россия-2008 показала более выдающийся результат, чем Канада-2007, - и по забитым голам, и по пропущенным, и по разности шайб 43-18.

Выступление 

На первом официальном матче против сборной Италии российская команда появилась в форме олимпийской сборной СССР 1956 года. Именно тогда сборная СССР по хоккею впервые в истории завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Сыгранные матчи

Финальный матч 

Наши хоккеисты в последний раз встречались с канадцами в финале крупнейшего турнира в 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле, когда Объединенная команда выиграла турнир.

Забив первый гол на второй минуте матча (Александр Сёмин), к концу периода сборная России проигрывала 1:3. Второй период прошёл в равной борьбе: каждая команда забила по одной шайбе. На 9-й минуте третьего периода Алексей Терещенко забивает третью шайбу в ворота канадского голкипера, а за 5 минут до конца матча Илья Ковальчук забивает свою первую шайбу на турнире и сравнивает счёт. Основное время матча закончилось со счётом 4:4. В овертайме, после удаления нападающего сборной Канады Рика Нэша за выброс шайбы из своей зоны, российские хоккеисты получают численное преимущество, и Илья Ковальчук снайперским броском поражает ворота соперника и приносит нашей команде победу.

Статистика

Состав 

Главный тренер: Вячеслав Быков

Пятерки

Предварительный этап 
 В воротах – Александр Еременко, Михаил Бирюков;
 Марков — Калинин, Ковальчук — Зиновьев — Морозов;
 Корнеев — Гребешков, Овечкин — С.Федоров — Семин;
 Никулин — Прошкин, Зарипов — Терещенко — Афиногенов;
 Воробьёв, Мозякин — Горовиков — Сушинский

Финал 
 1-я пятерка: Илья Никулин - Андрей Марков, Алексей Морозов - Сергей Зиновьев - Данис Зарипов
 2-я пятерка: Константин Корнеев - Денис Гребешков, Александр Семин - Сергей Федоров - Александр Овечкин
 3-я пятерка: Виталий Прошкин - Федор Тютин, Максим Сушинский - Константин Горовиков - Александр Радулов
 4-я пятерка: Даниил Марков - Дмитрий Калинин, Максим Афиногенов - Алексей Терещенко - Илья Ковальчук

Отзывы 
Владимир Путин в поздравительной телеграмме:
В красивой и напряжённой борьбе Вы одолели достойного соперника, за счёт воли и мастерства переломили ход труднейшего поединка. Эту победу мы ждали долгие годы, в неё верили миллионы болельщиков, вся наша страна.

Сборная Словакии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 4 место в группе C и выбыла из турнира. По итогам чемпионата заняла 13 место.

Состав 

Главный тренер: Шуплер Юлиус

Сборная Словении по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 4-е место в группе B и выбыла из дальнейшей борьбы. В стыковых матчах за право остаться в элите проиграла 2 матча сборной Словакии и, заняв 15-е место, покинула высший дивизион.

Состав 

Главный тренер: Валтин Матс

Сборная США по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 2 место в группе B. В четвертьфинале проиграла сборной Финляндии и выбыла из дальнейшей борьбы. По итогам чемпионата заняла 6 место.

Состав 

Главный тренер: Джон Торторелла

Сборная Финляндии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 1 место в группе C. По итогам чемпионата выиграла бронзовые медали.

Выступление

Состав 

Главный тренер: Шэдден Дуг

Сборная Франции по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 4-е место в группе А и выбыла из дальнейшей борьбы. В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе выиграла 2 матча у сборной Италии и, заняв 14-е место, осталась в элите.

Состав 

Главный тренер: Дейв Хендерсон

Сборная Чехии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходящего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 2 место в группе D. По итогам чемпионата заняла 5 место.

Выступление

Состав 

Главный тренер: Гадамчик Алоис

Сборная Швейцарии по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 мая по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда обыграла всех соперников и заняла 1-е место в группе А. По итогам чемпионата заняла 7-е место.

Состав 

Главный тренер: Ральф Крюгер

Сборная Швеции по хоккею — одна из команд-участниц Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008, проходившего в Канаде со 2 по 18 мая 2008 года. В предварительном раунде команда заняла 2 место в группе A. По итогам чемпионата заняла 4 место.

Выступление

Состав 

Главный тренер: Густафссон Бенгт-Оке

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте ИИХФ
 Сборная Белоруссии на sportbox.ru
 belarushockey.com
 Сборная Германии на sportbox.ru
 Сборная Дании на sportbox.ru
 Сборная Италии на sportbox.ru
 Сборная Канады на sportbox.ru
 Сборная Латвии на sportbox.ru
 Сборная Норвегии на sportbox.ru
 Сборная России на sportbox.ru
 Сборная Словакии на sportbox.ru
 Сборная Словении на sportbox.ru
 Заявка сборной Словении на официальном сайте ИИХФ
 Статистика выступлений по игрокам
 Сборная США на sportbox.ru
 Сборная Финляндии на sportbox.ru
 Сборная Франции на sportbox.ru
 Сборная Чехии на sportbox.ru
 Сборная Швейцарии на sportbox.ru
 Сборная Швеции на sportbox.ru

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2008